Denumirea de Ciba se poate referi la:
Ciba, o localitate din județul Harghita, România
Ciba, o localitate din județul Mureș, România